Натуральне число 866
 866 рік до нашої ери
 866 рік нашої ери